Walter Brandon Thomas (1848-1914), attore e drammaturgo inglese
 Brandon Omar Thomas (n. 1984), cestista statunitense